

Cinema 
 Studenci – film del 1916 diretto da Aleksander Hertz

Geografia 
 Bosnia-Erzegovina
 Studenci – località del comune di Ljubuški
 Studenci – località del comune di Nevesinje
 Croazia
 Studenci – località del comune di Lovreć
 Studenci – località del comune di Perušić